Giulio Tremonti (né le  à Sondrio, en Lombardie) est un juriste et homme politique italien, ministre de l'Économie et des Finances dans le gouvernement Silvio Berlusconi IV, depuis le .
Anna Maria Tremonti (née en 1957) est une journaliste canadienne de radio et télévision. Elle a apparu sur quelques programmes anglophone de Société Radio-Canada.
Mark Tremonti (né le ) est un guitariste-auteur-compositeur américain, lead-guitariste et vocaliste de Creed et Alter Bridge.